Platina(II)chloride
Platina(IV)chloride